Camila Giorgi era la detentrice del titolo ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Coco Vandeweghe ha sconfitto Kristina Mladenovic con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Belinda Bencic (semifinale)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (finale)
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)

 Laura Siegemund (primo turno)
 Coco Vandeweghe (campionessa)
 Eugenie Bouchard (primo turno)
 Anna-Lena Friedsam (primo turno)

Wildcard 

  Indy de Vroome (primo turno)
  Dalma Gálfi (primo turno)

 Richèl Hogenkamp (secondo turno)

Qualificate 

  Viktorija Golubic (quarti di finale)
  Eri Hozumi (primo turno)
  Jovana Jakšić (primo turno)

 Elise Mertens (quarti di finale)
 Risa Ozaki (secondo turno)
 Natalia Vikhlyantseva (secondo turno)

Lucky loser 
  Aleksandra Krunić (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ricoh Open 2016
WTA Tour 2016